Ifigenia (imię)
 Ifigenia – postać z mitologii greckiej
 Ifigenia – sztuka teatralna Racine’a
 Ifigenia – film z roku 1977

Zobacz też 

 Iphigenia (ujednoznacznienie)
 Ifigenia w Aulidzie
 Ifigenia w Taurydzie
 Ifigenia w Taurydzie (obraz)